Переу́лок Па́влова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Павлова — улица в Новосибирске.
 Переулок Юрия Павлова — улица в Самаре.

Украина 
 Переулок Академика Павлова — улица в Харькове.
 Переулок Павлова — улица в Хмельницком.

Белоруссия 
 Переулок Павлова — улица в Минске.

См. также 
 Улица Павлова